Tamazula kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tamazula, Sinaloa, Guasave, 
 Tamazula (kommun), Durango, 
 Tamazula, Durango,